abbazia di San Vincenzo al Furlo – abbazia benedettina non lontana dalla Gola del Furlo, nelle Marche
 abbazia di San Vincenzo al Volturno – abbazia benedettina lungo il fiume Volturno, in Molise

Pagine correlate 
 Arciabbazia di San Vincenzo
 Abbazia di Saint-Vincent